Bäuerin steht für:

 Bäuerin, ein Beruf, siehe Landwirtin
 Breitensteiner Bäuerin, Höhle bei Königstein im Oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach

Siehe auch:
 Bäuerin mit Kuh, Osny (Gemälde von Camille Pissarro 1883)
 Fräulein Bäuerin (Kurzgeschichte von Alexander Puschkin 1831)